Ponta Grossa (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Ponta Grossa (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná